Berkeley megye (Dél-Karolina) 
 Berkeley megye (Nyugat-Virginia)